Святополк-Мирский, Дмитрий:
 Святополк-Мирский, Дмитрий Иванович (1825—1899) — князь, русский генерал, участник Кавказских походов, Крымской войны и русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
 Святополк-Мирский, Дмитрий Николаевич (1874—1950) — князь, русский общественный деятель и политик, член Государственной думы от Бессарабской губернии.
 Святополк-Мирский, Дмитрий Петрович (1890—1939) — князь, русский литературовед, критик и публицист.